Dominik Starkl – calciatore austriaco, attaccante
 Josef Starkl – imprenditore austriaco
 Michael Starkl – attore e acrobata austriaco
 Sebastian Starkl – calciatore austriaco